Harold Cotton, surnommé Baldy (né le  à Nanticoke, dans la province de l'Ontario, au Canada — mort le ), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1919-1920 || Canoe Club de Parkdale  || OHA-Jr. || 6 || 3 || 0 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1921-1922 || Aura Lee de Toronto || OHA-Jr. || 6 || 8 || 1 || 9 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1922-1923 || Aura Lee de Toronto || OHA-Jr. || 11 || 5 || 3 || 8 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1923-1924 || Yellowjackets de Pittsburgh || USAHA || 20 || 7 || 0 || 7 || 0 || 13 || 2 || 3 || 5 || 
|-
| 1924-1925 || Yellowjackets de Pittsburgh || USAHA || 40 || 7 || 0 || 7 || 0 || 8 || 2 || 0 || 2 || 
|-
| 1925-1926 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 33 || 7 || 1 || 8 || 22 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1926-1927 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 37 || 5 || 0 || 5 || 17 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1927-1928 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 42 || 9 || 3 || 12 || 40 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1928-1929 || Pirates de Pittsburgh || LNH || 32 || 3 || 2 || 5 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1928-1929 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 11 || 1 || 2 || 3 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1929-1930 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 41 || 21 || 17 || 38 || 47 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1930-1931 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 43 || 12 || 17 || 29 || 45 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1931-1932 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 48 || 5 || 13 || 18 || 41 || 7 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 1932-1933 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 48 || 10 || 11 || 21 || 29 || 9 || 0 || 3 || 3 || 6
|-
| 1933-1934 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 47 || 8 || 14 || 22 || 46 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1934-1935 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 47 || 11 || 14 || 25 || 36 || 7 || 0 || 0 || 0 || 17
|-
| 1935-1936 || Americans de New York || LNH || 45 || 7 || 9 || 16 || 27 || 5 || 0 || 1 || 1 || 9
|-
| 1936-1937 || Americans de New York || LNH || 29 || 2 || 0 || 2 || 23 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1936-1937 || Eagles de New Haven || IAHL || 18 || 4 || 8 || 12 || 48 ||  ||  ||  ||  || 

| 503 || 101 || 103 || 204 || 419 || 43 || 4 || 9 || 13 || 46

Références 

Naissance en novembre 1902
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Yellowjackets de Pittsburgh
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Americans de New York
Joueur des Eagles de New Haven
Décès en septembre 1984
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 81 ans
Étudiant de l'université Duquesne